Мола:
 Мо́ла — насыпь, вал, плотина, пересыпь, свайная забойка с засыпкой, прикрывающая гавань от волн.

Фамилия 
 Мола, Альдо (род. 1943) — итальянский историк и писатель.
 Мола, Гаспаро (1571—1640) — итальянский художник-медальер и ювелир. 
 Мола, Клинтон (род. 2001) — английский футболист.
 Мола, Пьер Франческо (1612—1666) — итальянский художник.
 Мола, Уго (род. 1973) — французский регбист и тренер.
 Мола, Эмилио (1887—1937) — испанский военачальник, генерал. Участник гражданской войны 1936—1939.